Luke Evans (ur. 1979) – walijski aktor
 Luke Evans (ur. 1983) – brytyjski polityk
 Luke Evans (ur. 1987) – angielski krykiecista
 Luke Evans (ur. 1988) – walijski rugbysta